

Geografia
 Dunn Loring – census-designated place nella contea di Fairfax, Stati Uniti d'America
 Dunn Loring – stazione della metropolitana di Washington

Persone
 Edward Greely Loring (1802-1890) – giudice statunitense
 Eugene Loring (1911-1982) –  danzatore, coreografo e insegnante statunitense
 Gloria Loring (1946) – attrice e cantante statunitense
 Hope Loring (1894-1959) – sceneggiatrice britannica
 John Wentworth Loring (1775-1852) – ammiraglio britannico
 Lisa Loring (1958) – attrice statunitense
 Rollo Percival Loring Weeks (1987) – attore britannico
 Teala Loring (1922-2007) – attrice statunitense

Altro
 Jean Loring – personaggio dei fumetti pubblicati dalla DC Comics